Anselme Tesnières
Château des Tesnières